Renato Silva pode referir-se a:

 Renato Silva (futebolista), futebolista brasileiro;
 Renato Silva (ciclista), ciclista português;
 Renato Silva, ilustrador brasileiro, autor de manuais de ensino de desenho.
Desambiguações de antropônimos